

Musica 
 Solstice – gruppo musicale britannico fondato nel 1980
 Solstice – gruppo musicale britannico fondato nel 1990
 Solstice – gruppo musicale statunitense
 Solstice − album di Ralph Towner del 1975
 Solstice − album dell'omonimo gruppo musicale statunitense del 1992

Videogiochi 
 Solstice – videogioco del 1990
 Solstice – videogioco del 2016

Altro 
 Pontiac Solstice – veicolo prodotto in serie dalla Pontiac
 Solstice – film del 2008 diretto da Daniel Myrick